Nebojša Joksimović (basket-ball) (né en 1981), joueur slovène de basket-ball
Nebojša Joksimović (football) (né en 1981), footballeur serbe